Двадцатый сезон женской сборной России по футболу.

Рейтинг ФИФА

С 2003 года ФИФА начала публиковать рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Тренеры

27 апреля главным тренером сборной назначена Вера Паув, но уже 15 сентября новым главным тренером сборной России стал Фарид Бенстити.

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2011.

Официальные матчи

 Легенда

За нарушение регламента результат матча с Польшей аннулирован и победа со счетом 3:0 присуждена России.

Тренировочные матчи
В 2011 году женская сборная России проводила тренировочные матчи только с мужскими молодёжными командами. С 16 по 28 января на УТС в Турции два тренировочных матча и один в мае, с командой «Чертаново» (Москва).

Игры и голы

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания